Thanh Tuan Nguyễn, Künstlername „Tuan Ryu Jin“ (* 12. Mai 1988 geboren in Nordhorn) ist ein deutscher Schauspieler, Kampfkünstler, Stuntman, Model und ehemaliger Soldat. Bevor er in die Öffentlichkeit trat, arbeitete er in der Verwaltung, Marketing und Vertrieb und in verschiedensten übergreifenden Branchen auch als Trainer und Coach.

Nguyễn wurde als Sohn von Thanh Son Nguyễn und Phuong Thi Nguyễn geboren. Seine Eltern stammen aus Saigon in Vietnam. Er ist als einziger Sohn einer Familie mit 3 Schwestern in Schüttorf aufgewachsen. Mit 6 Jahren begann er, Gōjū-Ryū zu praktizieren. Mit 18 Jahren begann er Breakdance bis zu Red Bull BC One und betrieb Tricking, Fitness und Calisthenics. Später trainierte er Martial Arts in Vovinam, Kickboxen, Muay Thai, Taekwondo, Krav Maga, Pencak Silat und Boxen.

Nguyễn studierte an der Fachhochschule Münster, Wirtschaftsingenieurwesen. Später lebte er 10 Jahre in Köln und später in Berlin.

Mit 25 Jahren startete er in der Filmbranche und bekam seine erste Rolle 2014 im Fernsehen.

Nguyễn spielte die Hauptrolle in den Kurzfilmen A Story of Thunder und Isn't that obvious. Im Film City Rush 3 gehörte er zur Topbesetzung.

Fernsehserien 
In verschiedenen Fernsehserien wirkte Nguyễn als uncredited Stuntman mit, darunter:
 2014: Niedrig & Kuhn
 2019: Lindenstraße
 2020: K11 Kommissare im Einsatz
 2020: Alles was zählt
 2021: Unter uns
 2021: Soko Köln
 2021: Auf Streife
 2021: Alarm für Cobra 11
 2021: Tatort Münster
 2022: Das Strafgericht
 2022: Klinik am Südring 
 2022: Das Familiengericht
 2021–2022: Köln 50667
 2023 Berlin Tag und Nacht

Weblinks 

 
 YouTube-Kanal von Tuan Ryu Jin

Einzelnachweise 

Schauspieler
Kampfkunst
Deutscher
Geboren 1988
Mann